Millan peut faire référence à :

Patronyme 

 Anthony Robert McMillan (1950-2022), dit Robbie Coltrane, acteur britannique ;
 César Millan (-), cynologue mexicano-américain ;
 Jesús Millán (1979-), matador espagnol ;
 José Millán-Astray (1879-1954), militaire espagnol ;
 Natalia Millán (1969-), actrice espagnole ;
 Oly Millán, économiste et femme politique vénézuélienne.

Pseudonyme 

 Millan, pseudonyme de Francisco de Paula Milán.

Toponyme 

  ;
 Pérez Millán localité argentine située dans le partido de Ramallo, dans la province de Buenos Aires.
 Zuazo de San Millán, commune située dans la Communauté autonome basque en Espagne.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique